Dürer ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Dürer (1475–1539), Ehefrau von Albrecht Dürer
 Albrecht Dürer (1471–1528), deutscher Maler, Grafiker, Mathematiker und Kunsttheoretiker
 Albrecht Dürer der Ältere (um 1427–1502), deutscher Goldschmiedemeister
 Anthoni Dürer (tätig erste Hälfte des 14. Jahrhunderts), Goldschmied in Ungarn
 Barbara Dürer (1452–1514), Mutter von Albrecht Dürer
 Endres Dürer (1484–1555), deutscher Goldschmied, Bruder von Albrecht Dürer
 Hans Dürer (1490–1534), deutscher Maler und Grafiker, Bruder von Albrecht Dürer
 Hieronymus Dürer (Goldschmied) (tätig zwischen 1639 und 1673), deutscher Goldschmied
 Hieronymus Dürer (1641–1704), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Johann Dürer (um 1624 tätig), deutscher Goldschmied
 Lucas Albert Dürer (1828–1918), englischer Blumenmaler
 Niklas Dürer (um 1460–nach 1539), deutscher Goldschmied, Cousin von Albrecht Dürer
 Otto Dürer (1909–1994), österreichischer Filmproduzent und Schauspieler
 Wendel Dürer (um 1517 tätig), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Dürer († 1605), deutscher Goldschmied

Dürer steht für:
 (3104) Dürer, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Dürer (2021), Dokudrama über Albrecht Dürer, D

Siehe auch:
 Thürer

it:Dürer